Ву́лиця Героїв Маріуполя — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Героїв Маріуполя — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Героїв Маріуполя — вулиця у Львові.
 Вулиця Героїв Маріуполя — вулиця у Хмельницькому.
 Вулиця Героїв Маріуполя — вулиця у Києва.